Tyler Saint é um ator estadunidense que aparece em filmes pornográficos voltados para o publico gay. Sua data de nascimento em marcada em 3 de março de 1965, entrementes, em uma entrevista dada à Playgirl TV  postada em 10 de julho de  2008, ele se classificou como um "jovem de 43", o que poderia alterar sua data de nascimento para 3 de março de 1965.

Seu primeiro filme foi filmado na Jet Set, Workload, sendo filmado em outubro de 2006.

Ele venceu o Grabby  award de 2009 para  Hottest Cock: Cut.

Atualmente vive em Los  Angeles, California.

Videografia 

 Gunnery Sgt. McCool, (2006) (Titan Media)
 Vanished , (2007) (Falcon Entertainment)
 Trunks 4: White Heat, (2007) (Hot House Entertainment)
 Trouser Trout, (2007) (Hot House Entertainment)
 Tough Stuff, (2007) (Raging Stallion Studios)
 Sun Soaked, (2007) (Channel 1 Releasing)
 Shacked Up, (2007) (Titan Media)
 Link: The Evolution, (2007) (Channel 1 Releasing)
 Fraternity Gangbang 2 (2007) (Jet Set Men)
 Bottom of the 9th: Little Big League III, (2007) (Channel 1 Releasing)
 Folsom Leather, (2007) (Titan Media)
 Just Add Water, (2007) (Jet Set Men)
 T.K.O., (2007) (Studio 2000)
 Jockstrap, (2007) (Hot House Entertainment)
 Verboten: Part 1, (2007) (Hot House Entertainment)
 The F Word, (2007) (Jet Set Men)
 Dare, (2007) (Falcon Entertainment)
 Stark Naked, (2008) (Hot House Entertainment)
 Suck It Up, (2008) (Channel 1 Releasing)
 Red Hanky, (2008) (Hot House Entertainment)
 Mens Room III: Ozark Mtn. Exit 8, (2008) (Titan Media)
 Jock Itch, (2008) (Raging Stallion Studios/ Screaming Eagle XXX)
 Hung Country for Young Men, (2008) (Jet Set Men)
 Excess'', (2008) (Channel 1 Releasing)

Prêmios

Referências 

Atores pornográficos dos Estados Unidos